Aranžman (od franc. arrangement) može značiti:

 poredak, raspored; ono što je uređeno, raspoređeno ili složeno po nekom kriteriju, npr. aranžman izloga, cvjetni aranžman i sl.
 sporazum ili nagodbu.
 glazbeni aranžman